Pach ist der Familienname folgender Personen:

 Arlene Pach (1928–2000), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Jacob Pach (1711–1791), der letzte Abt des Stiftes Klein-Mariazell
 János Pach (* 1954), ungarischer Mathematiker
 Joseph Pach (* 1928), kanadischer Geiger
 Judit Pach (* 1983), ungarische Botschafterin
 Marek Pach (* 1954), polnischer Skispringer
 Walter Pach (1883–1958), US-amerikanischer Kunstkritiker

Siehe auch:
 Päch
 Pagh
 Bach (Begriffsklärung)